ISAT steht als Abkürzung für:

 Indosat, börsennotiertes indonesisches Telekommunikationsunternehmen
 Institut supérieur de l’automobile et des transports, französische Ingenieurschule
 International Schools Association of Thailand, thailändischer Schulverband

iSat steht als Abkürzung für:

 Iodine Satellite, Satellitenprojekt der NASA

Abkürzung